Kot i kanarek – sztuka sceniczna Johna Willarda
 Kot i kanarek – film z 1927 roku
 Kot i kanarek – film z 1978 roku